Der Name Malabar bezeichnet

Geografisches
 eine Region im Südwesten Indiens, siehe Malabar
 einen Küstenabschnitt in dieser Region, siehe Malabarküste
 einen ehemaligen Distrikt in Indien, siehe Malabar (Distrikt)
 eine Insel der Outer Islands (Seychellen), als Teil des Aldabra-Atolls, siehe Malabar (Insel)
 eine Stadt in Florida, siehe Malabar (Florida)
 eine Stadt in Indonesien, siehe Malabar (Indonesien)
 ein Vulkan in Indonesien, siehe Malabar (Vulkan)
 Malabar (Trinidad und Tobago), Distrikt

Weiteres
 (754) Malabar, Asteroid
 Malabar (Schriftart)
 Malabar (Schiff, 1925)

Siehe auch
 Malabar Hill, Ein Stadtviertel von Mumbai